Аријци, термин који су индоирански народни користили за самоименовање
 Аријевска раса, историјски расни комцепт који је индоевропске народе представљао као расну скупину